De Canadese provincie Newfoundland en Labrador telt 277 gemeenten, waaronder drie city's, 269 towns en 5 Inuit Community Governments (ICG's). Het overgrote deel van de provincie bestaat echter uit gemeentevrij gebied. 

Alle 277 gemeenten nemen slechts 2,3% van het oppervlak van de provincie in, maar zijn wel de woonplaats van 90% van de bevolking ervan. Ruim de helft van de gemeenten telt minder dan 500 inwoners.

Lijst van gemeenten

Zie ook 
 Lijst van local service districts in Newfoundland en Labrador

Referenties 

 
Newfoundland en Labrador
Gemeenten